Station London Charing Cross, een spoorwegstation in Londen
Charing Cross (metrostation), een metrostation in Londen
Station Charing Cross (Glasgow), een spoorwegstation in Glasgow